

Codici 
 ote – codice ISO 639-3 della lingua otomí di Mezquital

Aziende 
 OTE – azienda greca leader nazionale nelle telecomunicazioni